Il doppio del torneo di tennis Los Angeles Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Scott Davis e David Pate che hanno battuto in finale Peter Lundgren e Paul Wekesa 3-6, 6-1, 6-3.

Teste di serie

 Rick Leach /  Jim Pugh (semifinali)
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (semifinali)

 Scott Davis /  David Pate (campioni)
 Neil Broad /  Gary Muller (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Los Angeles Open 1990